Stephen Batchelor ist der Name folgender Personen:

* Stephen Batchelor (Autor) (* 1953), britischer Buddhist und Autor
 Stephen Batchelor (Hockeyspieler) (* 1961), britischer Hockeyspieler